Lin är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 林, förenklat 林, pinyin Lín. Efternamnet Lam, som förekommer främst i Hongkong och utanför Kina, är ofta en kantonesisk transkription av detta namn. 

Den 31 december 2014 var 560 personer med efternamnet Lin bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lin
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män

 Lin Biao (1907–1971), militär och kommunistisk politiker
 Lin Chao-Huang (född 1969), taiwanesisk basebollspelare
 Lin Dan (född 1983), badmintonspelare
 Jeremy Lin (född 1988), amerikansk basketspelare
 Justin Lin (född 1971), taiwanesisk-amerikansk filmregissör
 Lin Kun-Han (född 1968), taiwanesisk basebollspelare
 Lin Qingfeng (född 1989), tyngdlyftare
 Lin Qisheng (född 1971), tyngdlyftare
 Lin Sen (1868–1943), nationalistisk politiker, republikens president
 Tao Lin (född 1983), amerikansk poet, novell- och romanförfattare
 Lin Yue (född 1991), simhoppare
 Lin Yutang (1895–1976), filosof, författare, översättare och uppfinnare
 Lin Zexu (1785–1851), ämbetsman

Kvinnor
 Anastasia Lin (född 1990), kinesisk-kanadensisk skådespelare, skönhetsdrottning och människorättsaktivist
 Ariel Lin (född 1982), taiwanesisk skådespelare och sångerska
 Brigitte Lin (född 1954), taiwanesisk skådespelare
 Lin Hei'er (1870–1900), rebell
 Lin Huiqing (aktiv 1965–1971), bordtennisspelare
 Lin Li , flera personer
 Lin Li (simmare) (född 1970)
 Lin Li (volleybollspelare) (född 1992)
 Mai Lin (född 1953), amerikansk porrskådespelare
 Maya Lin (född 1959), amerikansk arkitekt, installationskonstnär och skulptör
 Lin Pei-wun (född 1999), taiwanesisk simmare
 Lin Sang (född 1977), bågskytt
 Lin Shih-chia (född 1993), taiwanesisk bågskytt
 Lin Yanfen (född 1971), badmintonspelare
 Yvonne Lin (född 1956), svensk entreprenör, författare och kampsportare
 Lin Xili , kineiskt namn taget av Cecilia Lindqvist (född 1932), svensk sinolog

Se även 
 Linn (namn)
 Lam (namn)

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina